

Осова — село, Берестейська область, Малоритський район
 Осова — село, Берестейська область, Столінський район

Населені пункти та їхні частини
 Осова — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Осова — село в гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства
 Осова — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Осова — село в гміні Кучборк-Осада Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Осова — село в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Осова — село в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Осова — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Осова — частина міста Гдиня в Поморському воєводстві
 Осова — частина села Збиднюв у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Осова — лісова осада в гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства

Осова — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Осова — село, Житомирська область, Звягельський район
 Осова — село, Рівненська область, Сарненський район
 Осова — село, Рівненська область, Рівненський район

Див. також 
 Осова Гора
 Осове
 Осово

Примітки